Place de Clichy  – piazza di Parigi
 Place de Clichy  – stazione della metropolitana di Parigi